Diligência pode se referir a:

 Diligência (Direito) - atuação de uma figura judicial fora da repartição pública.
 Diligência (veículo) - grande carruagem movida a tração animal, muito utilizada no Velho Oeste americano
 Diligência (virtude) - uma virtude, oposta ao pecado da preguiça.

Desambiguação